„Emperial Vinyl Presentation“ е бокс сет от пет диска на блек метъл групата Emperor. Съдържа първите три студийни албума, концертен албум, демо и EP. Също така книжка от осем страници, съдържаща снимки на групата от концерти и биография от три части. Изданието е ограничено до 3000 бройки.

Песни

1992 – Emperor / Wrath of the Tyrant 
 „I Am the Black Wizards“ – 6:24
 „Wrath of the Tyrant“ – 4:15
 „Night of the Graveless Souls“ – 4:17
 „Cosmic Keys to My Creations and Times“ – 6:22
 „Introduction“ – 2:20
 „Ancient Queen“ – 3:17
 „My Empire's Doom“ – 4:34
 „Forgotten Centuries“ – 2:51
 „Night of the Graveless Souls“ – 2:56
 „Moon over Kara-Shehr“ – 4:25
 „Witches Sabbath“ – 5:41
 „Lord of the Storms“ – 2:10
 „Wrath of the Tyrant“ – 3:58

1994 – In the Nightside Eclipse 
 „Intro“ – 0:51
 „Into the Infinity of Thoughts“ – 8:14
 „The Burning Shadows of Silence“ – 5:36
 „Cosmic Keys to My Creations and Times“ – 6:06
 „Beyond the Great Vast Forest“ – 6:01
 „Towards the Pantheon“ – 5:57
 „The Majesty of the Night Sky“ – 4:54
 „I Am the Black Wizards“ – 6:01
 „Inno a Satana“ – 4:48

1997 – Anthems to the Welkin at Dusk 
 „Alsvartr (The Oath)“ – 4:18
 „Ye Entrancemperium“ – 5:14
 „Thus Spake the Nightspirit“ – 4:30
 „Ensorcelled by Khaos“ – 6:39
 „The Loss and Curse of Reverence“ – 6:09
 „The Acclamation of Bonds“ – 5:54
 „With Strength I Burn“ – 8:17
 „The Wanderer“ – 2:54

1999 – IX Equilibrium 
 „Curse You All Men!“ – 4:41
 „Decrystallizing Reason“ – 6:23
 „An Elegy of Icaros“ – 6:39
 „The Source of Icon E“ – 3:43
 „Sworn“ – 4:30
 „Nonus Aequilibrium“ – 5:49
 „The Warriors of Modern Death“ – 5:00
 „Of Blindness and Subsequent Seers“ – 6:48
 „Outro“ – 0:28

2000 – Emperial Live Ceremony 
 „Curse You All Men“ – 5:43
 „Thus Spake The Nightspirit“ – 4:25
 „I Am the Black Wizards“ – 5:34
 „An Elegy Of Icaros“ – 6:11
 „With Strength I Burn“ – 7:48
 „Sworn“ – 4:31
 „Night Of The Graveless Souls“ – 3:10
 „Inno A Satana“ – 5:07
 „Ye Entrancemperium“ – 6:09

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 2001 година
Компилации